Фри́дрих Ви́ммер:
 Фридрих Виммер (1803—1868) — ботаник, реформатор системы образования Бреслау.
 Фридрих Виммер (1897—1965) — политик, генерал СС.